Superauta / Przygody mobilków (ang. Auto-B-Good) – amerykański serial animowany. Opowiada o przygodach grupy aut: Fordka, Rojsa, Jeepa i Morisa. W Polsce od 11 lutego 2013 do 7 października 2014 emitowany był na kanale Puls 2 z dubbingiem. Później był emitowany na TV Trwam w wersji lektorskiej i pod tytułem "Przygody mobilków".

Postacie 
Sabcio / Misiek (ang. Miles) - Ma Niebieski lakier. Jest Bohaterem który ratuje Karero. Boi się Gór i Wózków.
Moris / DJ (ang. EJ) - Ma Zielony lakier. Jest Najlepszym przyjacielem Yaris. Lubi grać w piłkę i jezdzić na Deskorolce. Lubi Czekoladę i Zobaczył Mistrz Yoda.
Yaris / Bella (ang. Izzi) - Ma Pomarańczowy lakier. Jest Najlepszym przyjacielem Morisa. Lubi grać w piłkę.
Fordek / Dario (ang. Derek) - Ma Czerwony lakier. Jest Najlepszym Przyjacielem Karero.
Karero / Jasiek (ang. Johnny) - Ma Żółty lakier. Jest Najlepszym Przyjacielem Fordka. 
Marceldo / Mania (ang. Maria) - Ma Fioletowy lakier lubi pomagać.
Alfa / Kama (ang. Cali) - Ma Różowy lakier. Lubi pomagać.
Profesor (ang. Professor) - Jest Naukowcem.
Rojs / Franek (ang. Franklin) - Ma Czarny lakier. Lubi pomagać.
Jeep (ang. Elrod) - Ma Biały lakier Jest Najlepszym Przyjacielem Rojsa.

Wersja polska 
Udźwiękowienie wersji polskiej: Studio Sonido
Dialogi: Dorota Brewińska
Tekst piosenki: Wiesława Sujkowska
Realizacja: Tomasz Niezgoda
Reżyseria: Maryla Brzostyńska
Wystąpili:
 Joanna Jabłczyńska
 Joanna Pach
 Monika Pikuła
 Ewa Serwa
 Tomasz Bednarek
 Jarosław Boberek
 Jacek Brzostyński
 Władysław Grzywna
 Mieczysław Morański
 Dariusz Toczek
 Robert Tondera
 Piotr Warszawski
 Daniel Wojsa
i inni

Lektor: Jacek Brzostyński

Wersja TV TRWAM 
 Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej: Fundacja Lux Veritatis we Wrocławiu 
 Tłumaczenie: Agnieszka Blaszczyk
 Czytali: Patrycja Łacina-Miarka i Radosław Kasiukiewicz

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2003